

Geografia 
 Tolla – comune francese situato nel dipartimento della Corsica del Sud, nella regione della Corsica
 Tolla – comune estone situato nella contea di Raplamaa

Altro 
 Tolla – termine regionale con cui viene indicata la latta